Конкуренція (біологія)
 Конкуренція (економіка)
 Конкуренція (соціологія)
 Конкурент (видання) — волинське регіональне інформаційне онлайн-видання

Див. також 
 Конкурс
 Змагання